Мури () — округ в Швейцарии. Центр округа — Мури.

Округ входит в кантон Аргау. Занимает площадь 138,96 км². Население 29 789 чел. Официальный код — 1908.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Округа Аргау